Alessandro Alves Ribeiro-Batby (ur. 20 listopada 2001 w Chambéry) – francuski skoczek narciarski, reprezentant klubu CS Courchevel. Srebrny medalista zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2017). Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2018, 2019 i 2021). Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
Zaczął uprawiać skoki narciarskie w wieku 10 lat. W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez FIS zadebiutował w styczniu 2016 w konkursie Alpen Cup w Oberwiesenthal. 3 września 2016 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 62. miejsce w Einsiedeln. Na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2017 zajął 8. miejsce indywidualnie, a w zawodach drużynowych zdobył srebrny medal. W styczniu 2018 zdobył pierwsze punkty FIS Cupu, zajmując 28. miejsce w Planicy.

W lutym 2018 wystartował na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2018, zajmując 44. miejsce w konkursie indywidualnym oraz 9. miejsce w konkursie drużynowym. W grudniu 2018 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym. W styczniu 2019 wystartował na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2019, zajmując 37. miejsce w konkursie indywidualnym oraz 8. miejsce w konkursie drużynowym.

W lipcu 2019 w Szczyrku po raz pierwszy uplasował się w czołowej dziesiątce FIS Cupu, zajmując 6. lokatę. W sezonie zimowym 2019/2020 nie wystąpił ani razu, a ze względu na kontuzję opuścił między innymi mistrzostwa świata juniorów. Do rywalizacji międzynarodowej powrócił w sezonie letnim 2020. 27 grudnia 2020 w Engelbergu zdobył pierwsze w karierze punkty Pucharu Kontynentalnego, zajmując 19. pozycję. W lutym 2021 w Lahti wystąpił na mistrzostwach świata juniorów, zajmując 12. miejsce w konkursie indywidualnym i 5. w drużynowym. 19 lutego 2021 w Râșnovie zadebiutował w Pucharze Świata, w swoim pierwszym starcie indywidualnym zajmując 45. pozycję, a dzień później awansował do drugiej serii zmagań drużyn mieszanych, które francuski zespół ukończył na 8. lokacie. W sezonie 2021/2022 raz wystąpił w konkursie głównym Pucharu Świata, plasując się na 50. miejscu w pierwszym konkursie w Klingenthal.

Na Mistrzostwach Francji w Skokach Narciarskich 2018 zdobył brązowy medal w zawodach drużynowych, w których reprezentował Sabaudię. Rok później z zespołem tym zdobył drużynowe mistrzostwo kraju, sukces ten powtarzając także w 2020 i 2021. W 2022 zdobył srebrny medal w konkursie drużynowym i brązowy w rywalizacji indywidualnej. Był również indywidualnym mistrzem kraju do lat 17.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Batby'ego na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Batby'ego na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 19 lutego 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Francuscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2001
Ludzie urodzeni w Chambéry